

Persone
Matheuzinho può riferirsi allo pseudonimo di:

Matheus Cotulio Bossa – calciatore brasiliano nato nel 1993.
Matheus França Silva – calciatore brasiliano nato nel 2000.